Anteruksenjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Anteruksenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 757324-174517), sjö i Kiruna kommun, 
Anteruksenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 757896-174542), sjö i Kiruna kommun,  (56,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn